

Persone 
 Cicely Tyson – attrice statunitense
 Laura Tyson – politica ed economista statunitense
 Mike Tyson – pugile statunitense, ex campione del mondo dei pesi massimi
 Nancy Tyson Burbidge – botanica, ambientalista e religiosa inglese naturalizzata australiana
 Nathan Tyson – calciatore inglese
 Neil deGrasse Tyson – astrofisico e divulgatore scientifico statunitense
 Richard Tyson – attore statunitense

Film 
 Tyson – film TV del 1995 diretto da Uli Edel
 Tyson – documentario del 2008 diretto da James Toback

Altro 
 Tyson – nome proprio di persona maschile
 Tyson – personaggio della serie animata dei Pokémon
 Lago Tyson – lago della contea di Yellow Medicine
 Tyson Foods – azienda alimentare statunitense

Altri progetti